Pavlice est un toponyme qui peut désigner :

Pavlice, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Pavlice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.